Rusor (du latin rursus, « de nouveau ») est une divinité romaine qui préside au retour périodique des choses. 

D’après Augustin d'Hippone, citant Varron, elle est associée à la divinité Tellus dans le sens que tout retourne à la terre :

Notes

Liens externes 

Divinité romaine